Slovo Constantine má více významů: 

 Constantine – jméno Konstantin
 Constantine (film) – americký film z roku 2005
 Constantine (seriál) – americký seriál z let 2014–2015
 Constantine (město) – město v Alžírsku

příjmení osob
 Eddie Constantine (1917–1993) – francouzský herec a zpěvák
 George Constantine (1918–1968) – americký jezdec Formule 1
 Kevin Constantine (* 1958) – americký hokejový trenér
 Michael Constantine (* 1927) – americký herec řeckého původu
 Peter Constantine (* 1963) – americký spisovatel a překladatel

Rozcestníky - příjmení